Ruska bezeichnet:
 ein Naturphänomen in Lappland, vergleichbar mit dem Indian Summer, siehe Ruska-Aika
 Ruska (Dorf), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Putyla, Ukraine
 einen ehemaligen niederländischen Automobilhersteller, siehe Ruska Automobielen

Ruska ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Ruska (1906–1988), deutscher Elektrotechniker und Erfinder des Elektronenmikroskops
 Helmut Ruska (1908–1973), deutscher Mediziner und Pionier der Elektronenmikroskopie
 Julius Ruska (1867–1949), deutscher Orientalist und Wissenschaftshistoriker
 Willem Ruska (1940–2015), niederländischer Judoka

Siehe auch:
 Hruska